Ел Каро има више значења:

 Ел Каро (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каро (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику